Barrueco puede referirse a:
Perla irregular

Berrueco (desambiguación)

Apellido
 José Ángel Barrueco, escritor español.
 Manuel Barrueco, guitarrista cubano.

Topónimos
 Los Barruecos, paraje natural extremeño.
 Pinilla de los Barruecos, población española.